Mužská dvouhra Dubai Tennis Championships 2018 probíhala v první polovině března 2018. Do singlové soutěže dubajského tenisového turnaje nastoupilo třicet dva hráčů. Obhájcem titulu byl skotský tenista Andy Murray, který na okruhu absentuje pro rekonvalescenci po lednové operaci kyčle v Melbourne.

Vítězem se stal třetí nasazený Španěl a dvacátý třetí muž žebříčku Roberto Bautista Agut, jenž ve finále zdolal francouzskou turnajovou dvojku Lucase Pouilleho po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–4. Aktivní poměr vzájemných zápasů proti Francouzovi tím navýšil na 3–1. V probíhající sezóně si tak připsal po lednovém triumfu na ASB Classic druhé turnajové vítězství, které představovalo osmý singlový titul na okruhu ATP Tour a první v kategorii ATP 500.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Dubai Tennis Championships 2018